Посольство Швейцарии в Германии — официальная дипломатическая миссия Швейцарской Конфедерации в Германии. Размещается в центре Берлина, на Отто-фон-Бисмарк-аллее в парке излучины Шпрее, в непосредственной близости от комплекса Ведомства федерального канцлера Германии.

Современное здание посольства Швейцарии в Берлине — бывший городской особняк доктора Фридриха Теодора фон Фрерикса, возведённый в квартале Альзенфиртель архитектором Фридрихом Хитцигом в 1870—1871 годах. Ф. М. Достоевский, пациент Фрерикса, писал: «Это светило немецкой науки живёт во дворце».

В 1907 году здание было продано Фрериксом соседу, рантье Максу Эссеру, в 1910 году перешло фабриканту Эриху Кунхайму. В 1910—1911 годах архитектор Пауль Отто Август Баумгартен включил это здание в неоклассицистский проект виллы Кунхайма. Дом Кунхайма стал центром общественной жизни Берлина.

В 1919 году здание приобрела Швейцарская Конфедерация. После реконструкции в 1920 году в нём разместилась канцелярия швейцарского посольства и резиденция посла. Зданию удалось устоять перед планами Гитлера по обустройству Столицы мира Германии и уцелеть во Вторую мировую войну. На заключительном этапе битвы за Берлин в апреле 1945 года здание оккупировали советские войска и использовали для захвата Рейхстага. Посольство Швейцарии в это время эвакуировалось в Зонненберг.

В первые послевоенные годы в здании размещалась делегация по репатриации швейцарских граждан из Германии. После основания ФРГ в 1949 году делегация была преобразована в генеральное консульство Швейцарии. В 1977—1999 годах посольство Швейцарии в ФРГ размещалось в Бонне. Дипломатическое представительство Швейцарии в ГДР находилось на улице Эспланада, 21.

После объединения Германии в 1990 году здание было отремонтировано и обзавелось дополнительным корпусом, построенным по проекту архитектурного бюро Diener & Diener. Посольство Швейцарии в Германии въехало в обновлённое здание в 2000 году.

Литература 
 Nicola Bröcker: Schweizerische Botschaft Berlin/ Swiss Embassy Berlin, Die Neuen Architekturführer, Nr. 182, Stadtwandel Verlag, Berlin 2012, ISBN 978-3-86711-204-8 (deutsche Ausgabe), ISBN 978-3-86711-205-5 (englische Ausgabe)
 Paul Widmer: Minister Hans Frölicher. Der umstrittenste Schweizer Diplomat, Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2012, ISBN 978-3-03823-779-2
 Lucas Elmenhorst: Kann man national bauen? Die Architektur der Botschaften Indiens, der Schweiz und Großbritanniens in Berlin, Gebr. Mann Verlag, Berlin 2010, ISBN 978-3-7861-2623-2
 Claudia Schwartz: Das Haus im Nachbarland. Die Schweizerische Botschaft im Berliner Regierungsviertel, Verlagshaus Braun, Berlin 2001, ISBN 3-935455-03-8
 Paul Widmer: Die Schweizer Gesandtschaft in Berlin. Geschichte eines schwierigen diplomatischen Postens, Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 1997, ISBN 3-85823-683-7

Ссылки 

 Официальный сайт
 Посольство Швейцарии в Берлине на сайте www.berlin.de

Германско-швейцарские отношения
Германия
Швейцария
Тиргартен